Il singolare del torneo di tennis Cap D'Agde WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Lloyd Bourne 6-3 6-4 5-7 6-2.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd (campione)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)

 Fritz Buehning (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Peter Elter (quarti di finale)
 Pavel Složil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cap D'Adge WCT 1982